Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1992 (met de officiële naam Canadian Open 1992) werd gespeeld van 20 tot en met 26 juli 1992. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het National Tennis Centre in de Canadese stad Toronto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Toronto
1992